Пет Тібері, Патрік Джозеф «Пет» Тібері (англ. Patrick Joseph «Pat» Tiberi; нар. 21 жовтня 1962(19621021), Колумбус, Огайо) — американський політик-республіканець.

 Сен-Тібері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро.